A 2015-ös GP2 orosz nagydíjat október 9. és 11. között rendezték. A pole-pozícióból Alex Lynn indulhatott. A főversenyt Alexander Rossi, míg a sprintversenyt Richie Stanaway nyerte meg.

Időmérő

Futamok

Főverseny

Sprintverseny

Jegyzetek

Források
 Honlap

orosz